Maximino Rodríguez puede referirse a:

 Maximino Rodríguez Martínez (n. 1961), político y ganadero nicaragüense, diputado a la Asamblea Nacional.
 Maximino Rodríguez Pardo (1908-2005), militar colombiano, intendente de San Andrés y Providencia.
 Maximino Rodríguez Viejo (1935-2007), artista de circo español.